Манмохан Кришна Чадха (, ; 26 февраля 1922, Валсад, Бомбейское президентство, Британская Индия — 3 ноября 1990, Бомбей) — индийский  и .

Биография 
За свою творческую карьеру с 1947 года снялся в 215 кинофильмах. Как кинорежиссёр поставил 1 фильм, создал 1 сценарий.

Награды 
 1960: премия Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана.

Избранная фильмография 
 1952 — «Байджу Бавра» — Шанкар Ананд
 1958 — «Хождение за три моря» — отец Чампы 1959 — «Цветок в пыли» — Абдул Рашид 1973 — «Камень на сердце» — Дживан, отец Чандни 1975 — «Стена» — заместитель комиссара Наранг 1987 — «Родной ребёнок» — отец Викки''

Ссылки 

Лауреаты Filmfare Awards